Паи́сий Хилендарский (,  в миру Пенко или Пётр; ок. 1722,  — 1773, Амбелино) — болгарский иеромонах Константинопольской православной церкви, автор книги «Славяно-болгарская история о народах и царях болгарских». Рассматривается как основоположник Болгарского национального возрождения XIX века, призывал к освобождению болгар от турецкого ига.

Биография 
Биографические сведения о жизни Паисия Хилендарского исчерпываются выдержками из его главного труда «Славяно-болгарская история» (Исторїѧ славѣноболгарскаѧ). 

Предполагают, что Паисий родился около 1722 года в районе города Банско, откуда происходил его отец. Не получив никакого образования, в 1745 года удалился в Афонский монастырь Хиландар (в то время преимущественно болгарский по составу насельников), где был рукоположён в иеромонаха.

Собирая материалы для своей книги, побывал даже в Германии. Написание болгарской истории завершил в 1762 году в Зографском монастыре.

Скончался в 1773 году в районе сегодняшнего Асеновграда.

Творчество 

Паисий Хилендарский своей фигурой олицетворяет переход Болгарии от Средневековья к эпохе национально-культурного возрождения, движению в пользу освобождения Болгарии от турецкой зависимости. Беря во внимание время создания «Славяно-болгарской истории», поступок Паисия — настоящий подвиг. Движимый чувствами патриотизма и тревоги за будущее собственного народа, он стремится внушить болгарам чувства национального достоинства и гордости за свою страну, приводит в пример деятельность святых братьев-просветителей Кирилла и Мефодия. Оценивая деятельность первых славянских апостолов, Паисий продолжает средневековую традицию необычайного поклонения перед Солунскими братьями, которые являлись вестниками образования богатой староболгарской культуры.

Самая известная фраза книги

«Отчего ты стыдишься нарекаться болгарином и не читаешь и на своём языке?»

так или иначе обозначает цели автора, говорящего об опасности «эллинизации» Болгарии. Книга состоит из нескольких разделов: двух введений, нескольких частей, посвящённых важнейшим историческим событиям, раздел о деятельности Кирилла и Мефодия, называемых учителями славян, глава, повествующая об основных болгарских святых, а также эпилога.

Первая рукописная копия книги Паисия была сделана в 1765 Софронием Врачанским и впоследствии неоднократно переписывалась и перепечатывалась в Болгарии. Черновик «Славяно-болгарской истории» после долгих лет споров был возвращён в Грецию президентом Болгарии Петром Стояновым.

Признание 
Канонизирован Болгарской православной церковью в 1962 году.

В честь Паисия названы Пловдивский университет и математическая гимназия в Софии. Постановлением правительства Болгарии от 28 июля 2000 была учреждена награда Св. Паисия Хилендарского, присуждаемая ежегодно деятелям культуры, внесшим значимый вклад в развитие Болгарии. Также Паисий Хилендарский изображен на государственной банкноте достоинством в два болгарских лева. В 2015 году выпущена биметаллическая монета достоинством в два болгарских лева.

Литература 
 Паисий Хилендарски и неговата епоха. София, 1962.
 Никитин С. А. Паисий Хилендарский и современная ему южнославянская историография // Славянское источниковедение. М., 1965.
 Конобеев В. Д. Българското националноосвободително движение. Идеология, программа, развитие. София, 1972.
 Христов Хр. Паисий Хилендарски. София, 1972.
 Талев Д. Хилендарский монах, София, Издательство литературы на иностранных языках, 1963.

Ссылки 
 Бележки на българските книжовници Х-ХVІІІ век
 Оригинальный текст (с разночтениями)

Персоналии по алфавиту
Историки Болгарии
Писатели Болгарии
Болгарские писатели
Писатели XVIII века
Иеромонахи Константинопольской православной церкви
Православные святые
Святые Болгарии
Персоналии:Хиландар
Персоналии:Зограф_(монастырь)
Родившиеся в 1720-е годы
Умершие в 1773 году
Писатели Османской империи
Историки Османской империи
Болгарское пробуждение